Costantino V – imperatore bizantino
 Costantino V d'Armenia – re della Piccola Armenia
 Costantino V di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli